Perieni se poate referi la:
Perieni, Iași
Perieni, Vaslui